Le Parti social démocratique (Brésil, 1945-65) était un parti politique de centre-droit au Brésil.
 Le Parti social démocratique (Brésil, 2011) (Partido Social Democrático, PSD) est un parti politique brésilien, fondé par Gilberto Kassab et regroupant des dissidents venant de diverses autres formations : Démocrates, Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB) ou Parti populaire socialiste (PPS).